Spaceman (album) - album van Nick Jonas
 Spaceman (Babylon Zoo) - lied van Babylon Zoo
 Spaceman (The Killers) - lied van The Killers
 Spaceman (1997) - film van Scott Dikkers met John Sierros
 Spaceman (2016) - film van Brett Rapkin met Josh Duhamel